A Midnight Bell (o The Midnight Bell – cortometraggio del 1913 diretto da Charles H. France
A Midnight Bell – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Selig Polyscope Company
A Midnight Bell – film del 1921 diretto da Charles Ray